Interpretação historicista é um dos modos correntes em teologia de se proceder à interpretação dos textos da Bíblia. Segundo estudiosos da área da religião, existem basicamente três métodos de se interpretar a escritura:

Método preterista: Segundo a corrente de pensamento, a concretização de profecias é um evento que já está no passado e que portanto, para os crentes servem apenas como modelo didático e não como prova da validade do profeta.

Método historicista: A escola de pensamento historicista afirma que as profecias se cumprem com o correr da história, a partir do momento em que o profeta tem a visão e a torna pública. Sendo assim, muitas profecias ainda estão se cumprindo ou por se cumprir. A profecia nada mais é do que história dita de antemão.

Método futurista: Para os futuristas as profecias terão seu cumprimento apenas no fim dos tempos, e serão rápidas. Virão para atestar o fim do mundo e com elas, se encerra a história da humanidade, tendo Deus criado então um novo mundo.

Método progressivo: variante da interpretação histórica, está centralizada no santuário celestial. diferencial da historicista tradicional : 7 selos centralizado no santuário celestial;  7 trombetas eventos futuros, não do passado.

Teologia bíblica